Список країн за рівнем державного боргу до ВВП кожної окремо взятої країни. Дані Євростату, Міжнародного валютного фонду та світової книги фактів, яку складає ЦРУ, США.

Інформація щодо державного боргу представлена національними джерелами кожної з країн, враховуючи що не існує незалежних досліджень у цих питаннях, незавжди є об'єктивною і вірною.

Див. також 
 Список країн за майбутнім державним боргом
 Країни Євросоюзу за державним боргом

Джерела 

Міжнародні рейтинги
Державні фінанси
 
Держборг